Ломбе́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Административный центр кантона Ломбес. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32213.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 50 км западнее Тулузы, в 33 км к юго-восточнее от Оша.

По территории коммуны протекает река Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1911 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1074 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 783 были экономически активными, 291 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 783 активных жителей работали 707 человек (361 мужчина и 346 женщин), безработных было 76 (34 мужчины и 42 женщины). Среди 291 неактивной 87 человек были учениками или студентами, 113 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIV век). Исторический памятник с 1846 года
 Бывший монастырь капуцинов (1663 год). Исторический памятник с 1977 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер